Rankine ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Rankine (* 1963), US-amerikanische Schriftstellerin

 Scotty Rankine (1909–1995), kanadischer Langstreckenläufer
 William John Macquorn Rankine (1820–1872), schottischer Physiker und Ingenieur

Nach William John Macquorn Rankine sind benannt:
 eine Temperaturskala und deren Einheit, siehe Rankine-Skala
 der Organic Rankine Cycle (ORC), Verfahren des Betriebs von Dampfturbinen mit einem anderen Arbeitsmedium als Wasserdampf
 der Clausius-Rankine-Kreisprozess
 die Rankine-Hugoniot-Bedingung oder Rankine-Hugoniot-Gleichung
 Rankine (Mondkrater)
 Rankine Rock, Nunatak im westantarktischen Queen Elizabeth Land

Siehe auch:
 Rankin